Uruanensi – abitanti di Uruana de Minas
Uruanensi – abitanti di Uruana